Einöde steht für
 Einzelsiedlung, alleinstehender Wohnplatz

Einöde ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Einöde (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Einöde (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Einöde (Gaildorf), Wüstung im Stadtteil Ottendorf (Gaildorf) von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Einöde (Geretsried), Ortsteil der Stadt Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Einöde (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Einöde (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Einöde (Langerringen), Ortsteil der Gemeinde Langerringen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Einöde (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Einöde (Wirsberg), Ortsteil des Marktes Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

in Österreich:
 Einöde (Gemeinde Pfaffstätten), Ortschaft von Pfaffstätten, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Gemeinde Einöde, ehemals Gemeinde in Kärnten (von der Österreichischen Post als Einöde bei Villach bezeichnet); 1972 mit der Gemeinde Treffen zur heutigen Gemeinde Treffen am Ossiacher See vereinigt
 Äußere Einöde, Ortschaft in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Kärnten
 Innere Einöde, Ortschaft in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Kärnten

Siehe auch:

 Einöd
 Einödsberg